Mount Morris ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mount Morris (Illinois)
 Mount Morris (Michigan)
 Mount Morris (Stadt, New York)
 Mount Morris (Dorf, New York)
 Mount Morris (Pennsylvania) 
 Mount Morris (Wisconsin), im Waushara County
 Mount Morris (Town, Waushara County), Town(ship) in Wisconsin

Siehe auch:
 Mount Morris (Antarktika), ein Berg im westantarktischen Ellsworthland
 Mount Morris Township